Amuneke ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Amuneke (* 1970), nigerianischer Fußballspieler
 Kevin Amuneke (* 1986), nigerianischer Fußballspieler